gtkmm — официальный C++-интерфейс для GUI-библиотеки GTK.  Включает слоты и сигналы с проверкой типов во время компиляции (благодаря библиотеке ), наследование виджетов с использованием стандартного способа C++ и полный набор виджетов, предоставляемых GTK. Графический интерфейс программы может создаваться программно или с использованием Glade.

Библиотека gtkmm является свободным программным обеспечением и распространяется на условиях GNU LGPL.

Особенности 
Основные возможности gtkmm:
 Использование наследования для создания новых виджетов.
 Слоты и сигналы с проверкой типов во время компиляции.
 Полиморфизм.
 Использование стандартной библиотеки C++.
 Поддержка UTF-8.
 Использование пространств имен C++.
 Отсутствие макросов.
 Кросс-платформенность: Linux (gcc), FreeBSD (gcc), NetBSD (gcc), Solaris (gcc, Forte), Win32 (gcc, MSVC++, .Net 2003), Mac OS X (gcc) и другие.

Пример программы 
Создание пустого окна:

#include <gtkmm.h>

int main(int argc, char* argv[])
{
    auto application = Gtk::Application::create(argc, argv);
    Gtk::Window window;
    return application->run(window);
}

Компиляция:

    g++ file_name.cpp -o file_name `pkg-config gtkmm-3.0 --cflags --libs`

См. также 
 GTK
 Qt
 wxWidgets

Ссылки 
 Официальный сайт gtkmm
 Неофициальный перевод "Programming with gtkmm"

GTK
Библиотеки C++
Свободные библиотеки программ
Статьи с примерами кода C++